Ioan Paul se poate referi la:

 Papa Ioan Paul I
 Papa Ioan Paul al II-lea